Ко́ган, Леони́д Бори́сович:
 Коган, Леонид Борисович (1924—1982) — советский скрипач.
 Коган, Леонид Борисович (1931—2014) — советский и российский архитектор.
 Коган, Леонид Борисович (род. 1927) — доктор технических наук, генеральный директор ОАО «Водоприбор».
 Коган, Леонид Борисович (род. 1937) — советский и израильский тренер по гандболу, заслуженный тренер СССР.